Gere Zoltán (Budapest, 1997. június 13. –) magyar labdarúgócsatár.

Források 
transfermarkt.com 

1997-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Újpest FC labdarúgói